Сен-Сіжисмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Сен-Сіжисмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Сен-Сіжисмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеі-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Сен-Сіжисмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре